Castellar ist der Name folgender Orte

in Frankreich:
 Castellar (Alpes-Maritimes), eine Gemeinde im Département Alpes-Maritimes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur

in Italien:
 Castellar (Piemont), eine Gemeinde in der Provinz Cune, Region Piemont
 Castellar Guidobono, eine Gemeinde in der Provinz Alessandria, Region Piemont.
in Spanien:
 Castellar (Jaén), eine Gemeinde in der Provinz Jaén der Autonomen Region Andalusien.
 Castellar de la Frontera, eine Gemeinde in der Provinz Cádiz der Autonomen Region Andalusien.
 Castellar de la Muela, eine Gemeinde in der Provinz Guadalajara der Autonomen Region in Kastilien-La Mancha
 Castellar de la Ribera, eine Gemeinde in der Provinz Lleida der Autonomen Region in Katalonien
 Castellar de n’Hug, eine Gemeinde in der Provinz Barcelona der Autonomen Region in Katalonien
 Castellar de Santiago, eine Gemeinde in der Provinz Ciudad Real der Autonomen Region in Kastilien-La Mancha
 Castellar del Riu, eine Gemeinde in der Provinz Barcelona der Autonomen Region in Katalonien
 Castellar del Vallès, eine Gemeinde in der Provinz Barcelona der Autonomen Region in Katalonien
 El Castellar, eine Gemeinde in der Provinz der Teruel Autonomen Region in Aragon

Castellar ist der Familienname folgender Personen:
 Jean de Lascaris-Castellar (1560–1657), Großmeister des Malteserorden
 Juan Castellar y de Borja (1441–1505), Kardinal der katholischen Kirche

Siehe auch:
 Castelar